Национален отбор по волейбол на Чехия може да се отнася към:
 Мъжки национален отбор по волейбол на Чехия
 Женски национален отбор по волейбол на Чехия